La frase en inglés Wake Up (lit. despierta) puede referirse a:

Música

Álbumes 
 Wake Up! (1995), cuarto álbum de estudio de The Boo Radleys;
 Wake Up (2014), álbum debut en Japón de BTS;
 Wake Up (2015), segundo álbum de estudio de The Vamps.

Canciones 
 «Wake Up» (1985), canción de XTC;
 «Wake Up» (1992), canción de 1992 de Rage Against the Machine;
 «Wake Up» (1999), canción de Korn;
 «Wake Up» (2003), canción de Three Days Grace;
 «Wake Up» (2004), canción de Lostprophets;
 «Wake Up» (2004), cancíón de The Arcade Fire;
 «Wake Up» (2005), canción de Hilary Duff;
 «Wake Up» (2006), canción de The Living End;
 «Wake Up» (2008), canción de Story of the Year;
 «Wake Up» (2009), canción de Suicide Silence;
 «Wake Up» (2015), canción de The Vamps.

Videojuegos 

 Wake Up, videojuego independiente de 2018.